GrePo steht für:

 Bayerische Grenzpolizei, historischer Polizeiverband der Bayerischen Polizei

Grepo steht für:

 Grepo, Strategiespiel, siehe Grepolis